August Sorsa (), architecte finlandais ;
 Kalevi Sorsa (1930-2004), homme politique finlandais ;
 Sebastian Sorsa (né en 1984), footballeur finlandais.

Voir aussi

 Gouvernement Sorsa IV en Finlande.

Patronyme finnois